Франсиско Буэно Нетто (; 9 апреля 1894, Можи-Мирин — 18 апреля 1959, Маринга), более известный под именем Шико Нетто ( — бразильский футболист, защитник.

Карьера 
Шико Нетто начал карьеру в клубе «Ампаро» в 1908 году. В 1912 году Шико перешёл в клуб «Америка» из города Рио-де-Жанейро, за которую провёл 1 сезон, в котором клуб занял 3-е место в чемпионате штата Рио. Через год Шико играл в клубе «Американо», который занял в чемпионате Рио последнее место и покинул первенство уже в первом раунде турнира. С 1914 по 1915 год Шико играл за клуб «Сан-Бенту». С 1915 по 1924 год Шико выступал за команду «Флуминенсе», с которой выиграл 4 чемпионата Рио.

7 января 1917 года Шико дебютировал в составе сборной Бразилии в матче с уругвайской командой «Дублин», игра завершилась вничью 0:0. В том же году Шико поехал на чемпионат Южной Америки, где бразильцы заняли третье место. Всего за национальную команду Шико провёл 7 матчей.

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1917, 1918, 1919, 1924

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут
 Профиль на cbf.com.br

Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Сан-Бенто» Сорокаба
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Американо» Кампус-дус-Гойтаказис
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»